Charakteristik steht für:
 einen Teil der Interpretation

In der Mathematik:
 Charakteristik (Algebra), die Charakteristik eines Ringes oder Körpers
 Charakteristik einer partiellen Differentialgleichung, siehe Methode der Charakteristiken
 Euler-Charakteristik, eine topologische Invariante

In Naturwissenschaft und Technik:
 den Zusammenhang zwischen elektrischem Strom und Spannung, siehe Strom-Spannungs-Kennlinie
 die Winkelabhängigkeit von Antennen und Mikrofonen, siehe Richtcharakteristik
 die Auslösecharakteristik von Sicherungsautomaten, siehe Leitungsschutzschalter #Auslösecharakteristik
 die Darstellung eines Exponenten bei Gleitkommazahlen in Computern, siehe Gleitkommazahl

Siehe auch:
 Merkmal
 Charakterisierung für die Darstellung von Personen in erzählender Form.
 Characteristica universalis, Universalsprache nach Leibniz
 Charakter (Begriffsklärung)